Österskär eller Østerskær kan syfta på följande platser:

Danmark

Østerskær,

Finland 

 Österskär, Houtskär, Åboland, 
 Österskär, Korpo, Åboland,

Sverige 

 Österskär, ett villaområde i Österåkers kommun i Stockholms län, 
 Österskär, Sandhamn, ö och fyr sydöst om Sandhamn, Värmdö kommun,

Se även
Österskäret
Östra Skäret
Västerskär